Пластилін — матеріал для ліплення
 Пластилін — газета в Івано-Франківську